

Presentación Previa 
No hay campeón defensor ya que se trata de la primera edición del torneo.

El serbio Ilija Bozoljac ganó el primer título del torneo tras derrotar en la final al ruso Yevgueni Donskoi por un dobles 6-1.

Cabezas de serie 

 Oleksandr Nedovyesov (Semifinales)
 Somdev Devvarman (Semifinales)
 Yevgueni Donskoi (Final)
 Go Soeda (Segunda ronda)

<ol start="5">
  Blaž Rola ''(Primera ronda)
  Illya Marchenko ''(Primera ronda)
  Radu Albot ''(Segunda ronda)
  David Guez (Cuartos de final)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Calcuta 2014